Бровиков — русская фамилия. Известные носители:
 
 Бровиков, Иван Семёнович (1916—1981) — советский учёный-педагог, член-корреспондент АПН СССР (1968).

См. также